Talco - um mineral
Talco enquanto aditivo alimentar.
Pedra talco

Localidades

 Talco (Texas)

Desambiguação